10 km kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach biathlonu na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 13 marca 2018 roku w trzech klasach.

Oficjalne treningu odbyły się 12 marca.

Czas jest wyliczany poprzez pomnożenie rzeczywistego czasu z procentem dla danej klasy zawodników.

Osoby siedzące 
W rywalizacji wystąpiło 13 zawodniczek z 6 państw.

Osoby stojące 
W rywalizacji wystąpiło 12 zawodniczek z 5 państw.

Osoby niedowidzące 
W rywalizacji wystąpiło 6 zawodniczek z 3 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018